

Persone

Ciancio 
 Daniela Ciancio – costumista e scenografa italiana
 Giuseppe Ciancio – generale italiano 
 Orazio Ciancio – scienziato italiano
 Simone Ciancio – calciatore italiano

Cognome composto 
 Josephine Gatt Ciancio – scienziata sociale e filosofa maltese
 Mario Ciancio Sanfilippo – giornalista e imprenditore italiano
 Pedro De Ciancio – calciatore argentino

Pagine correlate 
 Palazzo Ciancio